Gueï ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Gueï (* 1977), französischer Schauspieler
 Floria Gueï (* 1990), französische Leichtathletin